Финал Кубка Англии по футболу 1972 года стал 92-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 6 мая 1972 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Лидс Юнайтед» и «Арсенал». Победу в матче одержал «Лидс Юнайтед» с минимальным счётом 1:0.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Программа матча на сайте FA-CupFinals.co.uk

1972
Кубок Англии 1972
Кубок Англии 1972
Футбол в Европе в 1972 году
События 6 мая
Май 1972 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1972 году
1972 год в Лондоне